ISSI peut désigner :
 l'Institut supérieur des sciences islamiques ;

 l'Institut international des sciences spatiales.
 un dinosaure : Issi saaneq